Aimé Bachelard, né le  à Aix-les-Bains et mort le  à Grenoble, est un magistrat français. Il est aussi écrivain et poète, sous le pseudonyme d'André Sierroz.

Il termine sa carrière à la Cour d'appel de Grenoble.

Publications 
 Les réticences et les fausses déclarations de l'assuré dans le contrat d'assurance contre l'incendie, thèse de doctorat juridique, 1912, faculté de droit de l'université de Lyon.
 L'idée de justice dans l'œuvre de Victor Hugo, Cours d'appel de Grenoble, discours lors de l'audience solennelle de rentrée du , 32 pages.
 Les Décapités de la rue Saint-Claire, sous le pseudonyme d'André Sierroz. Roman policier.
 Lacs Savoyards, recueil de poésie, 1960.

Notes et références

Liens externes 

Écrivain français du XXe siècle
Magistrat français du XXe siècle
Naissance en septembre 1885
Naissance à Aix-les-Bains
Décès en décembre 1975
Décès à Grenoble
Décès à 90 ans